Khaki – colore
 Khaki – villaggio dell'Iran nella provincia dell'Azerbaigian Orientale
 Khaki – villaggio dell'Iran nella provincia del Lorestan
 19438 Khaki – asteroide della fascia principale
 El-Farouk Khaki – attivista e politico canadese

Pagine correlate
Kaki
Cachi